Тока, ток — головний убір.
 Тока — назва села Артемівка до 1944 року.
 Тока Салчак Калбакхорекович, То́ка Салча́к Калбакхоре́кович (Салча́к То́ка Сура́сович, То́ка Салча́к Калба́к-Хоре́кович, Кол Тиики) — тивинський радянський державний діяч та письменник.

Див. також 
 Ток (значення)